Joseph Saddler ist der Name folgender Personen:

* Joseph Saddler, bekannt als Sandy Saddler (1926–2001), US-amerikanischer Boxer
 Joseph Saddler, bekannt als Grandmaster Flash (* 1958), Hip-Hop Musiker aus Barbados